Tímea Babos e Chan Hao-ching erano le campionesse in carica, ma Chan ha deciso di non partecipare quest'anno. Babos ha deciso di partecipare al torneo Monterrey Open 2015.

Liang Chen e Wang Yafan hanno vinto il titolo contro Julija Bejhel'zymer e Ol'ga Savčuk con il punteggio di 4–6, 6–3, [10–4].

Teste di serie

  Darija Jurak /  Klára Koukalová (semifinale)
  Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (primo turno)

<li> Julija Bejhel'zymer /  Ol'ga Savčuk (finale)
<li> Xu Yifan /  Zhang Kailin (primo turno)

Tabellone

Note 

BMW Malaysian Open 2015
WTA Tour 2015